

Biografia 
Giunto in Sicilia nel 1312, era figlio naturale del re Pietro III d'Aragona. Ricoprì le cariche di camerario (1326) e di Gran camerario del Regno di Sicilia (1329).

Investito della signoria sulle terre di Militello e di San Marco, nel Val Demone, nel 1320 da parte del fratellastro il re Federico III di Sicilia, intorno al 1326 sposò la nobildonna Macalda Palizzi, unica figlia di Vinciguerra, signore di Cammarata, che gli portò in dote questo feudo, e da cui ebbe due figli, Federico e Giovanni.

Morto nel 1335, gli succedette nei possessi feudali il figlio primogenito Federico.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

S